Jan Poels (veearts) (1851-1927), Nederlands veearts en hoogleraar
 Jean Poels